Sapiens é uma palavra latina que significa sabedoria, e pode referir-se a:

 Berengário de Tolosa, uma designação de Berengário, o Sábio, conde de Toulouse (814-835) e duque de Septimânia (832-835)
 Caio Lélio Sapiente (c. 188 AC-?), estadista romano
 Gildas Sapiens, designação de São Gildas (c. 500–570),  clérigo britânico
 Homo sapiens, nome científico dos seres humanos
 Vipera Sapiens, um EP da banda de heavy-metal brasileira Viper
 Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, livro de Yuval Harari (2014)
 Macrobiotus sapiens, um microorganismo comumente conhecido como um urso d'água (water bear)

Palavras, frases e expressões em latim